Маммиллярия атласная () — кактус из рода Маммиллярия.

Описание 
Стебель шаровидный, немного сдавленный. Растение достигает в высоту 20 см, а в диаметре до 8 см. Во взрослом состоянии образует ветвящиеся стебли. Эпидермис ярко-зелёный. Под влиянием солнца не изменяет свою окраску.

Из круглых и шерстистых ареол растут до 40 серебристых, блестящих радиальных колючек длиной от 5 до 10 мм. Центральных колючек насчитывается от 4 до 8 штук, длиной до 1 см, одна из них до 25 мм длиной, с крючком на конце и имеет красновато-коричневый цвет. Радиальных колючек от 30 до 60, они жёсткие, игольчатые, тонкие, от белого до желтоватого цвета, длиной до 10 мм. Радиальные колючки расположены вертикально и горизонтально.

Цветок воронковидный, розового цвета, около 15 мм в поперечнике. Внешние лепестки у основания зеленовато-красные, вверху красные. Внутренние лепестки светло-красного оттенка. Тычинки белые в основании, красные сверху. Пестик белый, длинный. Рыльце пурпурного цвета.

Плод — ягода розовато-белая, до 1,5 см длиной и 2 мм в диаметре.

Распространение 
Распространён в Мексике, в штате Агуаскальентес на границе со штатом Халиско, в горах Сьерра-де-Лаурель и Сьерра-Фриа на высоте 2300—2500 метров над уровнем моря на крутых склонах среди кустарников.

Интересные факты 
Соски (таберкулы) упорядочены в спирали в соотношении 11:18. Если рассматривать растение сверху, то можно увидеть, что спирали рассчитаны по часовой стрелке, а движение спиралей происходит против часовой стрелки; таберкулы всегда находятся в определённом соотношении, которое называется числами Фибоначчи.

Синонимы 
 Mammillaria cordigera Heese 1910
 Neomaminillaria bombycina (Quehl) Britton & Rose 1923
 Chilita bombycina (Quehl) Orcutt 1926
 Ebnerella bombycina (Quehl) Buxbaum 1951
 Mammillaria bombycina subsp. perezdelarosae (Bravo & Scheinvar) D.R.Hunt 1997
 Mamillaria bombycina v. flavispina Hort

Примечания

Литература 
 Бабин Д. М. Кактусы и другие суккуленты. — Мн.: Миринда, 2000. — С. 74-75. — (Ваша усадьба) ISBN 985-6511-28-3
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 183 ISBN 0-7548-0028-8

Ссылки 
 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Mammillaria&species=bombycina
 https://web.archive.org/web/20071107073327/http://cactuslove.ru/vid.php?vidid=263

Кактусовые
Комнатные растения
Флора Мексики